João Evangelista (Lorena, 27 de dezembro de 1889 — São José dos Campos, 25 de janeiro de 1970) foi um professor, maestro, multi-instrumentista (toca vários instrumentos: requinta, flauta, saxofone, clarinete, violino, contrabaixo e piano) e compositor brasileiro.

Professores do estado de São Paulo
Maestros de São Paulo
Multi-instrumentistas de jazz
Instrumentistas do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Músicos de jazz
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Lorena (São Paulo)